Il singolare del torneo di tennis Brasil Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Sandra Cecchini che ha battuto in finale Adriana Villagrán 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Raffaella Reggi (primo turno)
 Sandra Cecchini (campionessa)
 Petra Huber (secondo turno)
 Masako Yanagi (primo turno)

 Sabina Simmonds (secondo turno)
 Emilse Longo (semifinali)
 Emiko Okagawa (quarti di finale)
 Beverly Bowes (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Open 1984